Plusieurs conférences importantes eurent lieu à Washington DC, aux États-Unis :

 Conférence internationale de Washington de 1884 : réunit 25 pays afin d’uniformiser le partage du globe terrestre en 24 fuseaux horaires et de choisir le méridien international de référence.
 Conférence navale de Washington: rencontre entre les représentants de neuf pays ayant des intérêts dans le Pacifique ( et ).
 Première conférence de Washington (de nom de code Arcadia): réunion entre le président américain Franklin D. Roosevelt et le Premier ministre britannique Winston Churchill de  à , pour se mettre d'accord sur la stratégie de guerre.
 Deuxième conférence de Washington: rencontre entre Roosevelt et Churchill en , qui donnèrent la priorité aux débarquements en Afrique du Nord.
 Troisième conférence de Washington (de nom de code Trident): rencontre entre Roosevelt et Churchill en , pour planifier la campagne d'Italie, les attaques aériennes sur l'Allemagne et la guerre dans le Pacifique.

Voir aussi
 Conférences interalliées